Арригетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1922—1989) — итальянский архитектор.
  (род. 1985) — итальянская волейболистка.
  (1928—2017) — итальянский художник.
  (1709—1767) — итальянский учёный.